Хелимский — фамилия.

Известные носители:
 Хелимский, Александр Маркович (род. 1947) — российский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Хелимский, Евгений Арнольдович (1950—2007) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор.